

Geografia 
 Brasile
 Caldas, comune dello Stato del Minas Gerais
 Poços de Caldas, comune dello Stato del Minas Gerais

 Colombia 
 Dipartimento di Caldas, dipartimento della Colombia centrale
 Caldas, comune del dipartimento di Antioquia
 Caldas, comune del dipartimento di Boyacá

 Portogallo 
 Caldas da Rainha, comune del distretto di Leiria
 Caldas de São Jorge, freguesia del comune di Santa Maria da Feira 
 São João de Caldas de Vizela, freguesia del comune di Vizela
 São Miguel de Caldas de Vizela, freguesia del comune di Vizela 

 Spagna 
 Caldas, comarca della Spagna, situata nella comunità autonoma di Galizia, nella provincia di Pontevedra
 Caldas de Reis, comune della provincia di Pontevedra 
 Caldas de Malavella, nome in castigliano del comune di Caldes de Malavella, nella provincia di Girona 
 Caldas de Montbui, nome in castigliano del comune di Caldes de Montbui, nella provincia di Barcellona 
 Caldas de Estrach, nome in castigliano del comune di Caldes d'Estrac, nella provincia di Barcellona 
 Caldas, località del comune di Peñarrubia
 Caldas de Luna, località del comune di Sena de Luna

Sport 
 Caldas – abbreviativo generico della squadra di calcio colombiana Corporación Deportiva Once Caldas